Sweerts  ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Sweerts (1669–1749), niederländischer Buchhändler und Dichter
 Emanuel Sweerts (um 1572–1606), niederländischer Pflanzenhändler
 Franz Johann von Sweerts-Reist (1613–1700), schlesischer Offizier und Gutsbesitzer
 Hieronymus Sweerts (Maler) (1603–1636), Sohn von Emanuel Sweerts, Vater von Hieronymus Sweerts (1629–1696)
 Hieronymus Sweerts (1629–1696), niederländischer Buchhändler und Dichter
 Johann Heinrich von Sweerts-Reist (1658–1702), Domherr und Generalvikar des Fürstbistums Breslau
 Michiel Sweerts (1618–1664), flämischer Maler und Radierer
 Peter Sweerts-Sporck (* 1920), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Swerts